Adam Davies (ur. 1971) – amerykański pisarz
 Adam Davies (ur. 1980) – walijski krykiecista
 Adam Davies (ur. 1987) – brytyjski snookerzysta
 Adam Davies (ur. 1987) – walijski piłkarz
 Adam Davies (ur. 1992) – walijski piłkarz